Аверкий Иерапольский (; ум. 167 год) — раннехристианский святой, равноапостольный, епископ Иерапольский. Память в православной церкви — 22 октября (4 ноября).

Жил во второй половине II века и получил сан епископа Иераполиса во Фригии в правление Марка Аврелия (161—180). Согласно житию, Аверкий, подражая апостолу Павлу, много путешествовал (посещал Рим, Сирию, Месопотамию), проповедовал, совершал чудеса.

Впоследствии епископ Аверкий был канонизирован. Его житие было составлено в V или VI веке. До нас дошли не менее 50 списков этого сочинения. Все они написаны на греческом языке.

Евсевий упоминает, что епископом Иераполиса в указанное время был некий Аполлинарий, но у Евсевия упоминается и некий Авиркий Маркелл, тоже служивший во Фригии, — по-видимому, тот самый Аверкий.

В 1881 году шотландский учёный Уильям Рамси установил, что во Фригии в древности было два города, носивших название Иерополис: современный Памуккале и другой, который находился дальше к северо-востоку, около современного селения Кочхисар (этот район в древности носил название Пентаполис — «пять городов», одним из которых был Иерополь).

Литература

Ссылки 
 Святой Аверкий, епископ Иерапольский

Персоналии по алфавиту
Христианские святые II века
Епископы
Равноапостольные
Святые по алфавиту
Святые Фригии
Умершие в 167 году